Ladeuze (dorp), een dorp en deelgemeente van de Belgische stad Chièvres
Ladeuze (helling), een straat en helling in het Belgische dorp Etikhove
Ladeuze (Paulin), een rector van de Katholieke Universiteit Leuven.

Zie ook 
 Monseigneur Ladeuzeplein